«Emilio Alonso» - conjunto del nombre propio Emilio y el apellido Alonso - puede referirse a:

Personajes 
 Emilio Alonso Arbeleche (1913-1998), jugador de baloncesto español.
 Emilio Alonso Larrazábal (1912-1989), futbolista español.
 Emilio Alonso León (1950-), actor español.
 Emilio Alonso Manglano (1926-2013), militar español.
 Emilio Alonso Sarmiento (1942-), economista y político español.
 Emilio Alonso Río (1948-),  jugador y entrenador de balonmano español.